Sium californicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Henri Ernest Baillon. Sium californicum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
californicum